Алфонсо може да се отнася за:

 Крале на Арагон
 Алфонсо I (1073 – 1134)
 Алфонсо II (1152 – 1196)
 Алфонсо III (1265 – 1291)
 Алфонсо IV (1299 – 1336)
 Алфонсо V (1396 – 1458)
 Крале на Астурия, Леон, Кастилия и Испания
 Алфонсо I (693-757)
 Алфонсо II (759-842)
 Алфонсо III (838-910)
 Алфонсо IV (?-933)
 Алфонсо V (994-1028)
 Алфонсо VI (1040 – 1109)
 Алфонсо VII (1104 – 1157)
 Алфонсо VIII (1155 – 1214)
 Алфонсо IX (1171 – 1230)
 Алфонсо X (1221 – 1284)
 Алфонсо XI (1311 – 1350)
 Алфонсо XII (1857 – 1885)
 Алфонсо XIII (1886 – 1941)
 Херцози на Модена и Ферара
 Алфонсо I (1476 – 1536)
 Алфонсо II (1476 – 1536)
 Алфонсо Перез – Испански футболист

Вижте също 
 Афонсу
 Алфонс